Niemcy:
 Kemmaten – dzielnica Neustadt bei Coburg

Inne:
 Kemmaten – ród

Zobacz też:
 Kematen
 Kemathen